Brendan Frederick Shanahan, kanadski hokejist, * 23. januar 1969, Mimico, Ontario, Kanada.

Shanahan je veljal za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s trojno krono, naslovom olimpijskega prvaka, svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyjevega pokala. 

Kariero je začel v regionalni ligi OHL, že od sezone 1987 pa je igral v ligi NHL, za klube New Jersey Devils, St. Louis Blues, Hartford Whalers, Detroit Red Wings, kjer je osvojil Stanleyjev pokal v letih 1997, 1998 in 2000, in New York Rangers. V sezoni 2008/09 je ponovno zaigral za New Jersey Devilse, po koncu sezone pa se je upokojil. 

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik zlate medalje, in dveh svetovnih hokejskih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato medaljo. 

Leta 2013 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere

|-
| London Knights
| OHL
| 85/86
|
| 59
| 28
| 34
| 62
|
| 70
|
|
|
|
|
|
|
|-
| London Knights
| OHL
| 86/87
|
| 56
| 39
| 53
| 92
|
| 128
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 87/88
|
| 65
| 7
| 19
| 26
| -20
| 131
|
| 12
| 2
| 1
| 3
| 0
| 44
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 88/89
|
| 68
| 22
| 28
| 50
| +2
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 89/90
|
| 73
| 30
| 42
| 72
| +15
| 137
|
| 6
| 3
| 3
| 6
| 0
| 20
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 90/91
|
| 75
| 29
| 37
| 66
| +4
| 141
|
| 7
| 3
| 5
| 8
| +3
| 12
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 91/92
|
| 80
| 33
| 36
| 69
| -3
| 171
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| 0
| 14
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 92/93
|
| 71
| 51
| 43
| 94
| +10
| 174
|
| 11
| 4
| 3
| 7
| 0
| 18
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 93/94
|
| 81
| 52
| 50
| 102
| -9
| 211
|
| 4
| 2
| 5
| 7
| +6
| 4
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Düsseldorfer EG
| Nemška liga
| 94/95
|
| 3
| 5
| 3
| 8
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 45
| 20
| 21
| 41
| +7
| 136
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +2
| 14
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 95/96
|
| 74
| 44
| 34
| 78
| +2
| 125
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hartford Whalers
| NHL
| 96/97
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 79
| 46
| 41
| 87
| +31
| 131
|
| 20
| 9
| 8
| 17
| +2
| 43
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 97/98
|
| 75
| 28
| 29
| 57
| +6
| 154
|
| 20
| 5
| 4
| 9
| +5
| 22
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 31
| 27
| 58
| +2
| 123
|
| 10
| 3
| 7
| 10
| +2
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 99/00
|
| 78
| 41
| 37
| 78
| +24
| 105
|
| 9
| 3
| 2
| 5
| 0
| 10
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 31
| 45
| 76
| +9
| 81
|
| 2
| 2
| 2
| 4
| +3
| 0
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 01/02
|
| 80
| 37
| 38
| 75
| +23
| 118
|
| 23
| 8
| 11
| 19
| +5
| 20
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 02/03
|
| 78
| 30
| 38
| 68
| +5
| 103
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 25
| 28
| 53
| +15
| 117
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +4
| 20
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 05/06
|
| 82
| 40
| 41
| 81
| +29
| 105
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 6
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| -2
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 06/07
|
| 67
| 29
| 33
| 62
| +2
| 47
|
| 10
| 5
| 2
| 7
| -5
| 12
|-
| New York Rangers
| NHL
| 07/08
|
| 73
| 23
| 23
| 46
|
| 35
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 08/09
|
| 34
| 6
| 8
| 14
|
| 29
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1675
| bgcolor="#7FFF00" | 742
| bgcolor="#7FFF00" | 799
| bgcolor="#7FFF00" | 1541
| bgcolor="#7FFF00" | +155
| bgcolor="#7FFF00" | 2719
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | +26
| bgcolor="#7FFF00" | 279
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Kanado
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti London Knights
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Düsseldorfer EG
Hokejisti Hartford Whalers
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti New York Rangers
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL